Achille Eugène Finet (1863-1913), botaniste français
Albert Finet (1899-1993), pasteur français, cofondateur du journal Réforme
Georges Finet (1898-1990), prêtre français, cofondateur des Foyers de Charité
Louis Finet (1894-?), cavalier belge
Nicolas Finet (né en 1959), écrivain et journaliste français
Paul Finet (1894-1965), syndicaliste belge 
Pierre Finet (1893-1962), prêtre jésuite et résistant français